Опочно — название нескольких населённых пунктов:

Польша 
 Опочно — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Опочненский повят.
 Опочно — гмина (волость) в Польше, входит в Опочненский повят, Лодзинское воеводство.

Россия 
 Опочно — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Опочно — деревня в Порховском районе Псковской области.

Чехия 
 Опочно — город в Чехии в районе Рихнов-над-Кнежноу Краловеградецкого края.